Kup ist der Familienname von:
 Ingrid Kup (* 1954), niederländische Sängerin
 Bernhard Kup (* 1947), deutscher Professor

Kup steht für:
 Kup, ein Schülergrad in den koreanischen Kampfkünsten Taekwondo und Hapkido
 Kup, ein Ort in Ungarn
 der polnische Name eines Dorfes in Polen, siehe Kupp

Die Abkürzung KUP oder kup steht für:
 Kurzumtriebsplantage
 Universitätsverlag kassel university press

KUP